Strefa bifurkacyjna – obszar pomiędzy źródłami rzek, z którego cieki wodne zasilają w różnym czasie jedną lub drugą rzekę.

Zobacz też  
 zlewnia 
 dorzecze
 bifurkacja

Potamologia